Лилит Робертовна Арутюнян (род. 20 августа 1987, Минеральные Воды, СССР), творческий псевдоним LILIT — российская эстрадно-джазовая , работающая в рамках синтеза отечественного и западного поп-мейнстрима. Большая популярность пришла благодаря телевизионному проекту «Голос».

Биография 
Лилит Арутюнян родилась 20 августа 1987 года в Минеральных Водах.

Детство 
Раннее детство исполнительница провела в Минеральных Водах. Мама во всем помогала дочери, пока Лилит получала музыкальное образование, и всегда была её исповедником, куда бы ни забрасывала география.

Начала девочка в 3 года, попала в кружок для одаренных детей. Музыкальные педагоги давали ей непростые малые фольклорные формы, хотя в 3 года голосовой аппарат не сформирован, и большинство детей следуют советам преподавателей интуитивно и подражательно.
Поступила в музыкальную школу по классу фортепиано, занималась академическим вокалом, обучалась эстрадным танцам. Многостаночность давалась LILIT легко, родителям не приходилось давить на увлечённую ученицу. Они никогда не ограничивали дочь в выборе дела для души и не принуждали сворачивать с выбранного пути.

Карьера и образование 
Свой первый полноценный концерт Лилит дала еще в совсем юном возрасте, публика щедро одаривала ее овациями еще в возрасте 9-ти лет.

После окончания средней школы молодую певицу приняли экстерном на второй курс Сочинского колледжа искусств, в класс эстрадно-джазового пения. На одном из джазовых сочинских фестивалей она познакомилась с художественным руководителем «Биг-Бэнда Сочи» Сергеем Кокориным. Именно этот джазмен придал новый импульс музыкальной карьере LILIT, часто доверяя ей вокал в публичных выступлениях своего коллектива.

Музыкальный колледж в Сочи LILIT окончила с отличием, это был первый её красный диплом. Потом был заработан второй, из Московского государственного института культуры (МГИК, бывш. МГУКИ), с факультета эстрадно-джазового вокала, где она училась под чутким руководством наставника и педагога Нани Брегвадзе. В этот период LILIT узнала, что значит «работать много», выступала с живыми составами за заметный профессиональный рост. LILIT также — аспирант Московского Государственного Института Культуры.

Сотрудничество 
За время своего прибывания на музыкальной сцене, LILIT была участницей весьма таких значимых коллабораций, как: Эдуард Артемьев, Brandon Stone, Виген Шакарян, Дарья Кузнецова, Арсен Касиев и многие другие.

Вокальная школа 
В 2013 году LILIT открыла свою школу вокального искусства «Музыкальная Волна». В рамках школы преподает вокал лично, сподвигая учеников двигаться к исполнению своих мечт.

Личная жизнь 
С 2013 года замужем за продюcером Константином Арчи.

Дискография 
 2005 — Снова в бой
 2006 — За облаками
 2007 — Солнце и луна
 2007 — Люблю тебя
 2013 — Нам не нужна война
 2014 — Моя мечта
 2015 — Любовь на расстоянии
 2016 — Просто будем танцевать
 2017 — Осколками
 2017 — Вслед за ним
 2018 — Мимо сердца
 2019 — IM YAR
 2019 — MOKAC HARSNER
 2020 — QEZ-QEZ
 2020 — BOBIK JUR MI ERA

Видеография 

 2013 — Нам не нужна война
 2016 — Просто будем танцевать
 2017 — Вслед за ним
 2019 — IM YAR
 2020 — QEZ-QEZ
 2020 — BOBIK JUR MI ERA
 2020 — Осколками

Список особых достижений по годам 
 1999 — Лауреат Джазового фестиваля ДМШИ им. В. И. Сафонова;
 2000 — Лауреат Всероссийского конкурса артистов эстрады «Орлята России»;
 2001 — Гран-при эстрадно-джазового фестиваля «Мир Искусств», Ростов;
 2003 — Лауреат Международного джазового фестиваля «Анапа-2003»;
 2004 — Лауреат Джазового Фестиваля «Евразия», Оренбург;
 2005 — Лауреат 3-го Всероссийского джазового фестиваля молодых исполнителей Игоря Бриля, Сочи;
 2006 — Лауреат 1-й степени Московского Международного Молодежного Фестиваля «Солнце светит всем»;
 2007 — Вручение красного диплома ГБПОУ КК «Сочинский колледж искусств» по классу Эстрадно-Джазовый вокал;
 2007 — Гран-при Всероссийского фестиваля «Страна Магнолий», Санкт-Петербург;
 2011 — Финалистка шоу «Минута славы» на Первом канале;
 2012 — Вручение красного диплома МГИК по специальности педагог Эстрадно-Джазового вокала;
 2013 — Резидент музыкального проекта JazzParking;
 2013 — Полуфиналистка второго сезона главного музыкального проекта страны «Голос» на Первом канале;
 2014 — Полуфиналистка проекта «Новая волна»;
 2014 — Победительница проекта «EnergyVision» на радио ENERGY;
 2014 — Финалистка проекта Emporio Music Fest;
 2015 — Открытие собственной школы вокала;
 2015 — Вручение красного диплома аспирантуру МГИК по специальности педагог Эстрадно-Джазового вокала;
 2016 — Номинация дуэт года «RUSSIANMUSICBOX»;
 2016 — Победительница в номинации «ПЕВИЦА ГОДА» MUZPLAY;
 2016 — Финалистка отборочного тура Евровидения в Армении;
 2016 — Куратор детского Всемирного фонда «MYWAY»;
 2016 — Солистка Центрального военного оркестра Министерства обороны Российской Федерации;
 2016 — Озвучила саундтрек «Сибирский Цирюльник» Эдуарда Артемьева;
 2017 — Номинация прорыв года «RUSSIANMUSICBOX»;
 2017 — Постановка мюзикла «ПОЛНОЛУНИЕ»,Солистка;
 2017 — Победительница в номинации "ГЛЯНЦЕВЫЙ ГОЛОС РОССИИ"по версии журнала #BLOGGMAGAZINE
 2017 — Открытие всемирного форума, в рамках Synergy Forum, СК Олимпийский

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт LILIT 
 
 
 
 LILIT - BOBIK JUR MI ERA // Premiere 2020 //